Иосиф IV (ум. 1681) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рязанский (1674—1681). 
 Иосиф IV Лазар Хинди — патриарх Халдейской католической церкви (1757–1780).
 См. также